Мельниківці (село)
 Мельниківці (ОУН)